Příjmení Russo nosí více významných osobností:

 Aaron Russo (1943–2007) – americký podnikatel, filmový producent a politický aktivista
 Anthony Russo (* 1970) – americký filmový a televizní režisér, producent a scenárista (viz též bratři Russoové)
 Clemente Russo (* 1982) – italský boxer
 Deanna Russo (* 1979) – americká herečka, producentka a režisérka
 Joe Russo (* 1971) – americký filmový a televizní režisér, producent a scenárista (viz též bratři Russoové)
 Richard Russo (* 1949) – americký spisovatel, romanopisec, scenárista a pedagog
 Sonny Russo (1929–2013) – americký jazzový pozounista

Externí odkazy